Il singolare del torneo di tennis Open Feminin 50 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Alison Van Uytvanck che ha battuto in finale Julie Coin 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Petra Cetkovská (semifinali)
 Stéphanie Foretz Gacon (secondo turno)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Tatjana Maria (secondo turno)

 Maria João Koehler (semifinali)
 Amra Sadiković (secondo turno)
 Petra Rampre (quarti di finale)
 Julie Coin (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Feminin 50 2012